Фенольо () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Фенольо, Беппе (1922—1963) — итальянский писатель.
Фенольо, Вирхилио (1902—1990) — аргентинский шахматист.